Alvarelhos ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Alvarelhos (Trofa), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Trofa
 Alvarelhos (Valpaços), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valpaços